Gli Amanti di Teruel (Los amantes de Teruel) sono i protagonisti di una leggenda spagnola che narra la storia d'amore infelice tra due giovani di Teruel. Dalla loro storia hanno attinto il teatro, l'opera, il balletto e il cinema:

 Los amantes de Teruel – dramma teatrale del 1837 di Juan Eugenio Hartzenbusch
 Los amantes de Teruel – opera teatrale di Tomás Bretón y Hernández
 Los amantes de Teruel – film del 1912 diretto da Ricardo de Baños
 Les amants de Teruell – film del 1962 diretto da Raymond Rouleau